Taufik Hidayat (* 10. August 1981 in Bandung, Jawa Barat, Indonesien) ist ein ehemaliger indonesischer Badmintonspieler, Olympiasieger und Weltmeister. Er gilt als einer der erfolgreichsten und besten Badmintonspieler und gehört zu den populärsten Sportlern Indonesiens. Vor allem seine Fähigkeiten auf der Rückhandseite und sein Rückhandsmash sind legendär.

Karriere 
Hidayat begann im Alter von sieben Jahren mit Badminton. Zwischen 1999 und 2006 gewann er seine größten Titel im Herreneinzel. In dieser Zeit gewann er sechsmal die Indonesia Open. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney erreichte er das Viertelfinale, bei den Weltmeisterschaften 2001 in Sevilla das Halbfinale. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, dafür bekam er die Rekordprämie von 1 Million Dollar. 2005 konnte er als erster Spieler überhaupt mit dem Titelgewinn bei den Weltmeisterschaften in Anaheim zur gleichen Zeit Weltmeister und Olympiasieger werden. 2002 und 2006 gewann er die Asienspiele, 2000, 2004 und 2007 wurde er Asienmeister. Er gewann Bronze bei den Weltmeisterschaften 2009 in Hyderabad und wurde 2010 in Paris Vize-Weltmeister. 1999 und 2000 erreichte er mit 17 und 18 Jahren jeweils das Finale der All England, konnte sie aber als einziges der ganz großen Turniere nie gewinnen.
Bei den Indonesia Open 2013 bestritt er sein letztes offizielles Spiel, das er während der Japan Open 2012 ankündigte.

Erfolge

Herreneinzel

Weblinks 
 
 
 Seite von Taufik Hidayat auf Olympic.org
 Seite von Taufik Hidayat auf Yonex.com

Einzelnachweise 

Badmintonspieler (Indonesien)
Olympiasieger (Badminton)
Olympiateilnehmer (Indonesien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Weltmeister (Badminton)
Asienspielesieger (Badminton)
Teilnehmer an den Asienspielen (Indonesien)
Asienmeister (Badminton)
Südostasienspielesieger (Badminton)
Teilnehmer an den Südostasienspielen (Indonesien)
Indonesischer Meister (Badminton)
Indonesier
Geboren 1981
Mann